Egira ( ) ist seit 2011 einer von sechs Gemeindebezirken der neu geschaffenen Gemeinde Egialia. Er ging aus der seit 1997 bestehenden gleichnamigen Gemeinde hervor. Verwaltungssitz ist die gleichnamige Kleinstadt im Norden der Peloponnes.

Lage 
Der Gemeindebezirk liegt im Norden der Peloponnes-Halbinsel und grenzt auf einem etwa 2,5 km langen Küstenstreifen an den Golf von Korinth. Er ist östlichster Gemeindebezirk des Regionalbezirks Achaia. Westlich liegt Akratas und östlich das zum Regionalbezirk Korinthia gehörenden Evrostini.

Die Kleinstadt Egira liegt direkt an der Küste, das antike Aigeira etwa 2,5 km südöstlich im Landesinneren.

Verwaltungsgliederung 
Der Gemeindebezirk ist in elf Ortsgemeinschaften untergliedert.

Einzelnachweise 

Gemeinde in Westgriechenland (Kapodistrias-Programm)
Ort in Westgriechenland
Ort auf dem Peloponnes
Egialia